USS Minnesota ha sido el nombre recibido por tres buques de la Armada de los Estados Unidos primero en honor al río Minnesota y posteriormente, al estado de Minnesota.

El primer  fue una fragata con casco de madera y propulsado mediante máquina de vapor botada el 1 de diciembre de 1855 y vendida en agosto de 1901.

El segundo  fue un acorazado de clase Connecticut botado el 8 de abril de 1905 y vendido para desguace el 23 de enero de 1924.

El tercer  es un submarino nuclear de clase Virginia, en servicio desde 2013

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos